Dunajec (ukr. Дунаєць) – wieś na Ukrainie w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie żydaczowskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Дунаєць (Dunajec) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żydaczowski